Мангис:

  — район в округе Карангасем, Индонезия;
  — населённый пункт в одноимённом районе;
  — населённый пункт в округе Бребес, Индонезия;
  — населённый пункт в округе Вонособо, Индонезия;
  — населённый пункт в округе Батанг, Индонезия;
  — населённый пункт в округе Бойолали, Индонезия;
  — населённый пункт в округе Серданг-Бедагай, Индонезия.